Хрипунов — фамилия.

Известные носители 
 Хрипуновы — дворянский род.

 Хрипунов, Михаил Васильевич — советский генерал-майор
 Хрипунов, Михаил Георгиевич (1889—1983) — генерал-майор Донской армии.
 Хрипунов, Николай Фёдорович (1937—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Хрипунов, Пётр — сибирский крестьянин, участник Крестьянской войны 1773-1775 годов; возможно, был атаманом.
 Хрипунов, Степан Дмитриевич — российский хоккеист клуба КХЛ «Салават Юлаев».

Составные фамилии 
 Хрипунов-Лобан, Пётр Семёнович (ум. 1524) — князь, боярин на службе у Великого князей московских Ивана III и Василия III.
 Хрипунов-Мних, Василий Семёнович — боярин на службе у Великого князей московских Ивана III и Василия III.